Philipstown ist der Name von

 Philipstown (New York), Town im Westen des Putnam County, New York, United StatesPhilipstown, Northern Cape
 Philipstown (Northern Cape), Stadt in der Karoo Region, South Africa 
 ehemaliger englischer Name der irischen Kleinstadt Daingean im County Offaly